Comitatul Morgan, conform originalului din limba engleză, Morgan County, este numele a unsprezece comitate din Statele Unite ale Americii, după cum urmează

 Comitatul Morgan, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Morgan, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Morgan, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Morgan, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Morgan, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Morgan, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Morgan, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Morgan, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Morgan, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Morgan, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Morgan, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Morgan (dezambiguizare)
 Morgan, nume proprii, atât prenume cât și nume de familie